Boy Erased - Vite cancellate — romanzo autobiografico di Garrard Conley pubblicato nel 2016
 Boy Erased - Vite cancellate — film del 2018 diretto da Joel Edgerton, tratto dal romanzo